Fiumi – corsi d'acqua perenni che scorrono sulla superficie terrestre

Persone
 Amata Fiumi – religiosa italiana
 Balbina Fiumi – religiosa italiana
 Lionello Fiumi – poeta italiano
 Napoleone Giovanni Fiumi – pittore italiano
 Rinaldo Fiumi – ex calciatore italiano
 Ortolana Fiumi – religiosa italiana
 Ugo Gigliarelli Fiumi – generale italiano